Sechi  peut faire référence à:

Personnalités 
 Francesco Sechi – Acteur et doubleur de voix italien
 Giovanni Sechi – Politicien et amiral italien
 Lamberto Sechi – Journaliste italien
 Mario Sechi – Journaliste italien
 Salvatore Sechi – Fonctionnaire italien
 Salvatore Sechi – Historien et universitaire italien